Tenisový turnaj WTA Malaysian Open 2010 se konal ve dnech 22. - 28. února v malajsijském hlavním městě Kuala Lumpur venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments a byl součástí WTA Tour 2010. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
  Oficiální stránka turnaje 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

WTA Tour 2010
Malaysian Open
Sport v Malajsii v roce 2010